Eerste Baronnenoorlog (1215-1217)
 Tweede Baronnenoorlog (1264-1267)